Nelson – imię męskie pochodzenia celtyckiego
 nelson – chwyt w zapasach
 HMS "Nelson" oraz HMS "Lord Nelson" – brytyjskie okręty wojenne

Osoby o nazwisku Nelson
 Barry Nelson – amerykański aktor
 Horatio Nelson – brytyjski admirał
 Leonard Nelson – niemiecki filozof
 Joseph S. Nelson – kanadyjski zoolog

Piłkarze
 Nélson Pereira (ur. 1975)
 Nélson Marcos (ur. 1983)

Geografia
 Nelson – rzeka w Kanadzie
 Nelson – miasto w Nowej Zelandii
 Nelson – jeden z 16 regionów Nowej Zelandii
 Nelson – miasto w Lancashire, Anglia
 Nelson – miasto w Kanadzie
Miejscowości w USA
 Nelson – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Nelson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Pickens
 Nelson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Nelson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
 Nelson – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Saline
 Nelson – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
 Nelson – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Clark
 Nelson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Nelson – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Nelson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Nelson – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Gminy w USA
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
 Nelson (ang. Nelson Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Nelson (ang. Nelson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Nelson (ang. Nelson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Nelson (ang. Nelson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
Hrabstwa w USA
 hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Nelson (ang. Nelson County) – w stanie Wirginia